

Musica
Boing – singolo dei Club Dogo del 2009
Boing - Le sigle più belle dei cartoni – raccolta di Cristina D'Avena del 2004

Televisione
Boing – marchio per bambini e ragazzi internazionale, presente nel mondo in diverse versioni.

Canali televisivi 
Boing – è la versione originale italiana 
Boing – è la versione spagnola
Boing – è la versione francese 
Boing – è la versione africana
Boing – è la versione latino-americana

Blocchi di programmazione
In Cile Boing è stato un blocco di programmazione di Chilevisión.
In Turchia Boing è stato un blocco di programmazione della versione locale di Cartoon Network.

Altro 
 Boing – società per azioni
 Boing Boing – blog ed ex rivista statunitense
 Boeing – azienda costruttrice di aeromobili